Mad – wieś na Słowacji w powiecie Dunajská Streda
 Mád – gmina na Węgrzech w powiecie Szerencs
 Mad – minialbum zespołu Got7
 Mad – amerykańskie czasopismo

Zobacz też 
 MAD